Glandirana är ett släkte av groddjur. Glandirana ingår i familjen egentliga grodor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga grodor
Glandirana